Flossenfüßer steht für:

die wörtliche Übersetzung des wissenschaftlichen Namens der Robben, Pinnipedia (pinna, „Flosse“ und pes, „Fuß“)
eine Familie der Geckoartigen (Gekkota), siehe Flossenfüße